SN 2005gl — сверхновая звезда типа II-n, вспыхнувшая 5 октября 2005 года в галактике NGC 266, которая находится в созвездии Андромеда.

Характеристики 
Сверхновая была зарегистрирована американским астрономом-любителем Тимом Пакеттом ()), а также П. Сераволо (, США) и Ясуо Сано (, Япония). Прародителем сверхновой была яркая голубая переменная, получившая наименование NGC266 LBV 1. SN 2005gl относится к типу II-n, то есть взрыв был обусловлен сколлапсировавшим массивным ядром звезды.

Анализируя архивы фотографий космического телескопа «Хаббл», исследователи обнаружили снимок прародителя, сделанный в 1997 году. Его светимость перед взрывом превышала солнечную в миллион раз. Согласно современной теории звёздной эволюции, звезда не должна была взорваться на столь раннем этапе жизни. Её масса приблизительно равнялась 100 массам Солнца, и на этом этапе у неё не должно было сформироваться тяжёлое железное ядро, которое является необходимым условием для запуска механизма сверхновой. Это противоречие заставляет пересмотреть существующие модели сверхновых. В связи с этим представляет интерес звезда η Киля, находящаяся на расстоянии около 10 тыс. световых лет от нас, которая тоже относится к классу ярких голубых переменных. Возможно, тщательное наблюдение за ней позволит понять природу SN 2005gl.

Событие произошло на расстоянии 215 миллионов световых лет от нас — в спиральной галактике NGC 266. Местоположение сверхновой — 29,8" к востоку и 16,7" к северу от центра родительской галактики, в одном из её внешних рукавов.

См. также 
 Список сверхновых 2005 года

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 SN 2005gl на сайте телескопа Хаббл
 Галерея снимков SN 2005gl

Сверхновые
Сверхновые типа II-n
Андромеда (созвездие)